Der Kanton Valenciennes-Sud war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Valenciennes, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Valenciennes. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Norbert Jessus (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus einem Teil der Stadt Valenciennes (angegeben ist die Gesamteinwohnerzahl, im Kanton lebten etwa 8.900 Einwohner) und weiteren 15 Gemeinden: 

Valenciennessud
Aufgelöst 2015